BK Predolac je boćarski klub iz Metkovića.

Sljednik je nekad uspješnih klubova BK Neretvanski partizan, kasnije BK MPT Metkovka.

Natječe u 3. hrvatskoj boćarskoj ligi, Dubrovnik-Neretva, a najbolji rezultat je bio natjecanje u 2. hrvatskoj boćarskoj ligi 2006/07.

Vidi još
Popis boćarskih klubova u Hrvatskoj
Predolac
Šport u Metkoviću